Die WTA Championships 1982 (offiziell Avon Series Championships) waren ein Damen-Tennisturnier im Madison Square Garden in New York City. Das Teppichplatzturnier war Teil der WTA Tour 1982 und fand vom 24. bis 28. März 1982 im Madison Square Garden statt.

Einzel

Gruppe 1

Gruppe 2

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Doppel

Weblinks 
 
 

WTA Tour 1982
Tennisturnier in New York City
Madison Square Garden
Sportveranstaltung in Manhattan